Дом-музей Сталина — был музеем в Батуми, Грузия . Он посвящен памяти Иосифу Сталину, который принимал активное участие в социалистической агитации среди рабочих Батумского нефтеперерабатывающего завода в 1901 - 1902 годах.  Он был закрыт в 2013 году после того, как его мало посещали.

Смотрите также 

 Список музеев Грузии
 Музей Иосифа Сталина (Гори)

Использованная литература 

Исторические музеи Грузии
Исчезнувшие музеи
Музеи Батуми